Plator (aranya), gènere de la família dels trocantèrids
 Biografies:
 Plator d'Il·líria, príncep il·liri
 Plator de Macedònia, militar macedoni